Lilla Holmsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lilla Holmsjön (Rumskulla socken, Småland), sjö i Vimmerby kommun, 
Lilla Holmsjön (Överums socken, Småland), sjö i Västerviks kommun, 
Lilla Holmsjön, Västergötland, sjö i Laxå kommun, 
Lilla Holmsjön (Stora Tuna socken, Dalarna), sjö i Borlänge kommun,  (6,2 ha)
Lilla Holmsjön (Söderbärke socken, Dalarna), sjö i Smedjebackens kommun,  (18,4 ha)

Se även
Holmsjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn